Svet steht für
 Mateja Svet (* 1968), slowenische Sportlerin
 Svet kompjutera, serbisches IT-Magazin 
 Svet (Magazin), serbisches Boulevardmagazin
Siehe auch
 Novy Svet
 Zwet